Список рыб, занесённых в Красную книгу Киргизии

Отряд Карпообразные 
 Семейство Карповые
 Щуковидный жерех, или жерех-лысач () 
 Остролучка, или чуйская остролучка () 
 Короткоголовый, или аральский, усач () 
 Туркестанский усач () 
 Иссык-кульская маринка () 
 Иссыккульский голый осман ()

Отряд Сомообразные 
 Семейство Багариевые, или Горносомиковые (Sisoridae)
 Туркестанский сомик ()

Литература

Ссылки 
  Второе издание Красной книги Кыргызской Республики: стр. 294—313

Красная книга Киргизии

Рыбы